Хафф () — английская фамилия. Известные носители:

 Хафф, Данн (род. 1960) — американский музыкант, автор-исполнитель.
 Хафф, Роберт (род. 1979) — британский автогонщик.
 Хафф, Таня (род. 1957) — канадская писательница, автор фэнтези.